Кузнецово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Букровская волость».

Расположена на северо-востоке района, на правом берегу реки Рубежница, в 52 км к северо-востоку от центра города Великие Луки и в 12 км к северу от волостного центра Букрово-2.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 2 человека, на 2010 год — 2 человека.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района